Makendschiew ist der Familienname folgender Personen:
 Blagoj Makendschiew (* 1988), bulgarischer Fußballtorhüter
 Miltscho Makendschiew (* 1989), bulgarischer Fußballspieler